Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marius Barnard e Bill Behrens che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Mathias Huning 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Marius Barnard /  Bill Behrens (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Mathias Huning (finale)

 Cristian Brandi /  Stefano Pescosolido (semifinali)
 Lionnel Barthez /  Clinton Ferreira (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1996